Нижняя Фёдоровка — деревня в Молчановском районе Томской области России. Входит в состав Молчановского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Томской области, на левом берегу Оби, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от села Молчанова, административного центра района. Абсолютная высота — 66 метров над уровнем моря.
 Климат
Климат характеризуется как континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −19,5°С, самого тёплого (июля) — +18,1°С. Среднегодовое количество осадков — 482 мм.
 Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,9 %, женщины — соответственно 48,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 %.

Инфраструктура 
Действуют фельдшерско-акушерский пункт и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Молчановского района